Bärenbach – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Bärenbach – comune del circondario rurale Rhein-Hunsrück-Kreis (Renania-Palatinato)
 Bruchweiler-Bärenbach – comune del circondario rurale del Palatinato sudoccidentale (Renania-Palatinato)